Tici (Ribera), pintura de Josep de Ribera.
 Personatges:
 Tici (fill de Zeus), gegant fill de Zeus i d'Elara
 Tici, qualsevol membre de la gens Tícia.